UÇK est un sigle qui peut désigner :
l'Armée de libération du Kosovo, en albanais , ou UÇK, qui a pris part à la guerre du KosovoLes serbes ne respectaient pas les droits des albanais dans la région du Kosovo, et il décide de créer L'UCK pour défendre leur droits.
l'Armée de libération nationale, en albanais  soit UÇK, souvent désigné UÇK-M, qui a pris part au conflit de 2001 en Macédoine.

Voir aussi
 UCK, club sportif de Vannes

Homonymie d'acronyme